Джон Адам Белуши (; 24 января 1949 года — 5 марта 1982 года) — американский комедийный актёр, сценарист, певец.

Биография 
Сын Адама Анастоса Белуши (1919—1996) и Агнес Белуши (в девичестве Деметри Самарас) (1922—1989), старший брат актёра Джеймса Адама Белуши. Его отец мигрировал из Албании в возрасте 15 лет, владел двумя ресторанами.

Джон родился 24 января 1949 года. Крещён в Албанской православной церкви. В 1967 году окончил Центральную среднюю школу Уитона. Белуши поступил в Висконсинский университет, штат Висконсин, но ему не удалось его окончить. В университете Джон сменил имидж пай-мальчика на образ задиры и «плохого парня», отрастил длинные волосы, у него появились проблемы с посещаемостью и поведением. Уехав из Висконсина, Джон провел следующие два года в Колледже ДюПейдж, колледже в нескольких милях от дома его родителей в Уитоне, где ныне существует стипендия его имени для одаренных актерским талантом студентов. Когда Джон оказался так близко от дома, отец начал убеждать его стать партнером в своем ресторане, но Джон по-прежнему предпочитал актерское мастерство. Посещая DuPage, Джон помог основать "West Compass Players". 

В феврале 1971 года Джон отправился в Чикаго на прослушивание в театр комедии The Second City. Его приняли, и хотя он был самым молодым членом труппы, быстро продвинулся на ведущие роли. Там Белуши познакомился и подружился с Дэном Эйкройдом, Брайаном-Дойл Мюрреем, Гарольдом Рамисом. Тогда же Джон увлёкся музыкой Джо Кокера. Результатом их дружбы и сотрудничества с Дэном Эйкройдом, также увлекавшимся блюзовой музыкой, стало создание музыкального дуэта The Blues Brothers, несколько дисков, концерты и кинофильм «Братья Блюз», ставший культовым и включенный в Национальный реестр фильмов Библиотеки конгресса США.

До "Братьев Блюз" Белуши прославился в комедийных хитах «Зверинец» Джона Лэндиса и «1941» Стивена Спилберга. Последней работой в кино талантливого комика стала черная комедия «Соседи», где он также снимался со своим лучшим другом Эйкройдом.

Смерть 
Скончался в отеле «Шато Мармон» (Лос-Анджелес, США) утром 5 марта 1982 года от сердечного приступа, вызванного передозировкой наркотиков. Похоронен 9 марта на кладбище Эйбелз-Хилл на острове Мартас-Винъярд (штат Массачусетс). Последней кто видел Белуши живым оказалась его 35-летняя знакомая, некая Кэти Смит, которая заявила полиции Лос-Анджелеса о том, что в день своей смерти актер провел несколько часов с актерами Робином Уильямсом и Робертом Де Ниро. Уильямс и Де Ниро впоследствии были допрошены сотрудниками правоохранительных органов, но никому из них никаких обвинений в конечном итоге предъявлено не было.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 belushi.com Официальный сайт

Умершие от передозировки героина
Похороненные в Массачусетсе
Выпускники Висконсинского университета в Уайтуотере